Чемпионат Нидерландов по конькобежному спорту на отдельных дистанциях — соревнование по конькобежному спорту, проводится среди мужчин и женщин с 1987 года.

Призёры 500 метров

Призёры 1000 метров

Призёры 1500 метров

Призёры 5000 метров

Призёры 10 000 метров

Список призёров чемпионатов 
 По состоянию на 2022 год

Соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Национальные чемпионаты по конькобежному спорту